Кристаллер — фамилия.

Известные носители:
 Кристаллер, Вальтер (1893—1969) — немецкий географ, автор теории центральных мест.
 Кристаллер, Готлиб (1827—1895) — немецкий миссионер.
  (1872—1953) — немецкая писательница.

См. также 
 Кристеллер